efbet Super Volley 2021/2022 – 78. sezon mistrzostw Bułgarii w piłce siatkowej. Za jego organizację odpowiadała Nacionalna Wolejbolna Liga (Национална Волейболна Лига). Zainaugurowany został 30 października 2021 roku i trwał do 26 kwietnia 2022 roku.

Sponsorem tytularnym rozgrywek zostało przedsiębiorstwo bukmacherskie efbet.

W efbet Super Volley uczestniczyło 16 drużyn. Do najwyższej klasy rozgrywkowej dołączyły trzy kluby z wyższej ligi: ,  oraz .

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej, fazy play-off oraz fazy play-out. W fazie zasadniczej drużyny podzielone zostały na dwie grupy na podstawie wyników z sezonu 2020/2021 zgodnie z tzw. systemem serpentyny. Drużyny rozegrały po dwa mecze w ramach grup oraz po jednym spotkaniu z drużynami z przeciwnej grupy. Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off, natomiast te z miejsc 13-16 trafiły do fazy play-out i walczyły o utrzymanie. W ramach fazy play-off rozegrano ćwierćfinały, półfinały i finały.

Po raz drugi mistrzem Bułgarii został , który w finałach fazy play-off pokonał . Trzecie miejsce zajął klub . Do wyższej ligi spadły: ,  oraz .

W sezonie 2021/2022 w eliminacjach do Ligi Mistrzów Bułgarię reprezentował , w Pucharze CEV – , natomiast w Pucharze Challenge –  i .

System rozgrywek 
Rozgrywki Efbet Super Volley w sezonie 2021/2022 składały się z fazy zasadniczej, fazy play-off oraz fazy play-out.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 16 drużyn podzielonych zostało na dwie grupy na podstawie wyników z sezonu 2020/2021 za pomocą tzw. systemu serpentyny zgodnie ze schematem przedstawionym w poniższej tabeli.

W każdej grupie drużyny rozegrały między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Dodatkowo zespoły z dwóch różnych grup zagrały między sobą po jednym meczu. O tym, która drużyna była gospodarzem, wynikało z przeprowadzonego losowania.

Po rozegraniu wszystkich spotkań utworzona została zbiorcza tabela dla dwóch grup. Osiem najlepszych drużyn awansowało do fazy play-off, zespoły z miejsc 9-12 zakończyły udział w rozgrywkach, natomiast te z miejsc 13-16 trafiły do fazy play-out.

Faza play-off 
Faza play-off składała się z ćwierćfinałów, półfinałów i finałów.

Ćwierćfinały
W ćwierćfinałach uczestniczyło osiem najlepszych drużyn fazy zasadniczej. Pary utworzone zostały według klucza: 1-8; 2-7; 3-6; 4-5.

Rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzami pierwszych spotkań były zespoły, które w fazie zasadniczej zajęły wyższe miejsce. Zwycięzcy w poszczególnych parach awansowali do półfinałów.

Półfinały
Pary półfinałowe utworzone zostały według klucza:
 para 1: zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 1-8  – zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 4-5;
 para 2: zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 2-7  – zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 3-6.

Rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po dwóch spotkaniach. Gospodarzem pierwszych dwóch meczów był zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce. Zwycięzcy w poszczególnych parach awansowali do finałów.

Finały
W finałach fazy play-off rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw ze zmianą gospodarza po dwóch spotkaniach. Gospodarzem pierwszych dwóch meczów był zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce.

Klasyfikacja końcowa
Zwycięzca fazy play-off zostaje mistrzem Bułgarii i zajmuje 1. miejsce w klasyfikacji końcowej. Finalista fazy play-off zostaje wicemistrzem Bułgarii i zajmuje 2. miejsce w klasyfikacji końcowej. Miejsca 3-8 w klasyfikacji końcowej ustalane są na podstawie miejsc zajętych przez poszczególne drużyny w fazie zasadniczej.

Faza play-out 
W fazie play-out uczestniczyły drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 13-16. Rozegrały one między sobą na neutralnym terenie po jednym meczu. Zespół, który zajął 1. miejsce w tabeli po rozegraniu wszystkich spotkań trafił do baraży, pozostałe natomiast spadły do drugiej klasy rozgrywkowej (wyższej ligi).

W barażu zwycięzca fazy play-out rozegrał jedno spotkanie z drugą drużyną wyższej ligi decydujące o tym, która drużyna uzyska prawo gry w Superlidze w sezonie 2022/2023.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników 

Grupa A

Grupa B

Mecze pomiędzy drużynami z grupy A i grupy B

Tabela

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Faza play-out 
Miejsce: Hala sportowa "Christo Botew", Sofia

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Baraże

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Bułgarii
2021 w Bułgarii
2022 w Bułgarii
2021 w piłce siatkowej
2022 w piłce siatkowej